Space Race () — это аркадная видеоигра производства компании Atari inc.
Была создана в июле 1973 года и стала второй игрой компании Atari после Pong.
Игровой автомат мог сохранять рекорды в таблице рекордов.

Цель игры 
Игроки должны пролететь на космическом ракетном корабле, уворачиваясь от препятствий в виде астероидов.

Режимы игры 
В игре могут участвовать один или два человека. Каждый управлял своим кораблем при помощи джойстика.

См. также 
 История компьютерных игр

Ссылки 
 https://www.youtube.com/watch?v=mB_1N9tUjcM - Видео игры Space Race
 вид геймплея игры имеется на ссылка

Аркады
Игры для аркадных автоматов
Компьютерные игры 1973 года
История компьютерных игр
Компьютерные игры, разработанные Atari, Inc.